Ива́н Архи́пов:
 Архипов, Иван Антонович (1888—?) — ст. унтер офицер, герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Архипов, Иван Васильевич (1907—1998) — советский государственный деятель.
 Архипов, Иван Дмитриевич (1926—1993) — русский художник-иллюстратор.
 Архипов, Иван Павлович (1839—1898) — химик-технолог, профессор, доктор технологии, тайный советник.
 Архипов, Иван Полуэктович (1895 — ?) — советский военачальник, полковник.